MZM ima više značenja.

 Metazolamid, lek
 Interferometr Maha — Cendera (), instrument